Колак (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Колак, Даниель (род. 1955) — американский философ хорватского происхождения.
 Колак, Руди (1918—2004) — югославский боснийский государственный деятель, председатель Исполнительного веча Боснии и Герцеговины (1965—1967).
 Колак, Сара (род. 1995) — хорватская метательница копья, олимпийская чемпионка 2016 года.